Bordes puede referirse a: 
 Bordes, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
 Bordes, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.